Askanija-Nova může být:

 Askanija-Nova (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Chersonské oblasti na Ukrajině
 Askanija-Nova (biosférická rezervace) – biosférická rezervace v Chersonské oblasti na Ukrajině